Cedrinho é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
Várias espécies da família das Cupressaceae, incluindo:
Várias espécies do género Thuja.
Guarea balansae
Cedrela fissilis (acaiacá)
''Picramnia parvifolia

Desambiguação